Беска́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Олорон-Сент-Мари-2. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64116.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 195 км южнее Бордо, в 21 км к югу от По.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 271 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 167 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 126 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 67,9 %). Из 126 активных жителей работали 114 человек (65 мужчин и 49 женщин), безработных было 12 (4 мужчины и 8 женщин). Среди 41 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи